Xenarkhosz, Szophrón fia. Apjához hasonlóan ő is mimusokat írt, alkotásaiból még töredékek sem maradtak fenn.
 Xenarkhosz, ókori görög filozófus. A peripatetikus filozófia követője, Sztrabón tanítója volt.
 Xenarkhosz, ókori görög hadvezér

Források